Лён австри́йский () — вид многолетних травянистых растений рода Лён семейства Льновые.

Биологическое описание 

Многолетнее растение высотой 10—60 см с разветвлённым деревянистым корневищем.

Стебель преимущественно прямостоячий, неразветвлённый, в соцветии ветвистый.

Листья линейные, с одной жилкой, нижние тупые, верхние заострённые цельнокрайные.

Цветки собраны в концевые несимметричные вильчатые соцветия, обоеполые, правильные, пятичленные, после цветения повислые на длинных цветоножках. Чашелистики яйцевидные, заострённые, по краю сухоплёнчатые. Лепестки венчика треугольно-обратнояйцевидные, светло-голубые с тёмными жилками. Время цветения — с мая по июль.

Плод — пятигнёздная коробочка.

Распространение и экология 
Гемикриптофит, распространён в Европе в средиземноморской, умеренной и субконтинентальной климатических областях, в Северной Африке (Алжир и Марокко), Западной Азии (Иран и Турция), Закавказье (Армения и Азербайджан).

В России встречается на юге европейской части (в частности, на Северном Кавказе), в Дагестане, на юге Западной Сибири.

Растёт на светлых сухих местах, преимущественно на известковых почвах.

Таксономия

Подвиды 
Список создан на основе базы данных Germplasm Resources Information Network.

Примечания

Литература 
  г.

австрийский
Флора Евразии
Флора Африки